

Astronomia 
 Gilbert – cratere lunare
 Gilbert – cratere su Marte

Geografia
 Antartide
 Ghiacciaio Gilbert – ghiacciaio dell'isola Alessandro I
 Kiribati
 Isole Gilbert – arcipelago
 Stati Uniti d'America
 Gilbert – città della Contea di Maricopa, Arizona
 Gilbert – città della Contea di Searcy, Arkansas
 Gilbert – città della Contea di Lexington, Carolina del Sud
 Gilbert – città della Contea di Story, Iowa
 Gilbert – villaggio della Parrocchia di Franklin, Louisiana
 Gilbert – città della Contea di St. Louis, Minnesota
 Gilbert – città della Contea di Mingo, Virginia Occidentale

Persone 

 John Gilbert – attore statunitense

Altro
 Gilbert – nome di persona in diverse lingue europee
 Gilbert – vecchia unità di misura del potenziale magnetico
 Sindrome di Gilbert – patologia benigna del fegato
 Gilbert: Escape from Drill – videogioco del 1989